Tony – nagroda artystyczna
 Tony – piłkarz rumuńskiej drużyny CFR 1907 Kluż
 Tony – angielska wersja imienia Antoni
 ton – cecha artykulacji samogłosek w językach tonalnych (zob. intonacja w językach tonalnych)
 ton – pojęcie w akustyce
 tona – jednostka masy
 Tony Montana – postać fikcyjna z filmu Człowiek z blizną
 Tony – wieś w USA